Petreștii ist der Name mehrerer Ortschaften im Kreis Cluj (Rumänien):
 Petreștii de Jos, Gemeinde
 Petreștii de Mijloc, Dorf in der Gemeinde Petreștii de Jos
 Petreștii de Sus, Dorf in der Gemeinde Petreștii de Jos

Siehe auch Petrești.